Beaujeu (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
 Beaujeu (Rodano) – comune francese